Мочалес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 32,64 км². Население — 90 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары